Tower Hill – wzgórze w pobliżu Tower of London
 Tower Hill – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Tower Hill (ang. Tower Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby